Симоне Болели и Андреас Сепи су освојили турнир. У финалу су савладали Фелисијана и Марка Лопеза са 6:2, 3:6, [14:12].

Носиоци

Жреб

Жреб

Спољашњне везе 
 Жреб турнира на сајту atpworldtour.com

Отворено првенство Дубаија у тенису 2016.